La route nationale 235 peut désigner :
 La  Route nationale 230, en Belgique
 La Route nationale 235, en France
 La  Route nationale 230, en Norvège

Voir aussi